Губерна́тор Содру́жества Вирги́нии () является главой исполнительной власти и главнокомандующим Национальной гвардией штата.

Губернаторы 

Виргиния